Een overzicht van Standard Luik in het seizoen 1980/81.

Gebeurtenissen
Het seizoen 1980/81 was het tweede seizoen onder coach Ernst Happel. De Oostenrijkse oefenmeester mocht in de zomer van 1980 middenvelder Jos Daerden en linksbuiten Simon Tahamata aan zijn selectie toevoegen. Vooral de vinnige Nederlander bleek een enorme aanwinst te zijn. Op 7 september 1980 werd Club Brugge, de ex-werkgever van Happel, met 1-7 ingeblikt. Tahamata was met twee doelpunten de uitblinker, hetgeen de Vlaamse voetbalcommentator Rik De Saedeleer verleidde tot de uitspraak "Tahamata, alsjeblieft. Moet er nog zand zijn?" Standard zou de competitie uiteindelijk afsluiten op de derde plaats.

In de beker kende Standard meer succes. De Rouches schakelden op weg naar de finale onder meer Antwerp FC en tweedeklasser Sporting Charleroi uit. In de finale moesten de Rouches het opnemen tegen KSC Lokeren, dat met Larsen, Lubański en Lato over een berucht aanvalstrio beschikte. Desondanks won Standard overtuigend met 4-0. Het was de vierde keer dat de club uit Luik de beker in ontvangst mocht nemen.

In de UEFA Cup knokte Standard zich in de eerste ronde voorbij het Roemeense Steaua Boekarest. Vervolgens kreeg Standard drie Duitse clubs op bezoek. Eerst werd het West-Duitse FC Kaiserslautern uitgeschakeld, nadien het Oost-Duitse Dynamo Dresden. In de kwartfinale werd Standard zelf uitgeschakeld door het West-Duitse FC Köln. In de uitwedstrijd in Keulen kreeg Michel Renquin een rode kaart. Bij het verlaten van het veld provoceerde hij de West-Duitsers door de Hitlergroet te brengen.

Selectie

 = Aanvoerder

Technische staf

Bestuur

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Standard in het seizoen 1980-1981 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Maes Pils
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Eerste klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe link
 Officiële website

Standard Luik naar seizoen